Пинтер (Pinter или Pintér) — фамилия.

Известные носители:
 Пинтер, Адам:
 Пинтер, Адам (род. 1988) — венгерский футболист.
  (род. 2001) — венгерский футболист, полуфиналист Кубка Венгрии в составе клуба «Дебрецен» (2019, 2020).
  (род. 1994) — венгерский футболист, полуфиналист Кубка Венгрии в составе клуба «МТК» (2012, 2014).
 Пинтер, Аттила:
  (род. 1966) — венгерский футболист и тренер, главный тренер национальной сборной (2013—2014).
  (род. 1977) — венгерский метатель ядра, чемпион Венгрии (1998).
  (род. 1978) — венгерский футболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клубов «Пакш» и «Печ».
 Пинтер, Бела:
  (1925—1992) — венгерский архитектор, лауреат премии Миклоша Ибля Правительства Венгрии (1958, 1978).
  (род. 1970) — венгерский актёр, драматург, режиссёр и антрепренёр, лауреат премии Мария Ясаи (2003).
  (род. 1973) — венгерский бобслеист, участник Олимпийских игр (1998, 2002, 2006).
  (род. 1994) — венгерская футболистка, обладатель Кубка Венгрии в составе клуба «Аштра» (2012).
 Пинтер, Габор (род. 1964) — венгерский прелат и ватиканский дипломат.
 Пинтер, Гарольд (1930—2008) — английский драматург, поэт, режиссёр, актёр, политический активист; лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Индианаполис Колтс».
  (1881—1940) — венгерский историк литературы, действительный член Венгерской академии наук (с 1928).
 Пинтер, Зольтан:
  (род. 1954) — венгерский военный деятель, заместитель командующего объединёнными силами ВС Венгрии (2009—2011), командующий ВВС (2010—2011).
  (род. 1977) — венгерский футболист, обладатель Кубка Венгрии в составе клуба «Шопрон» (2005).
 Пинтер, Иштван:
  (1930—2017) — венгерский лесотехник и политик, депутат Государственного собрания (1990—1994).
 Пинтер, Иштван (род. 1932) — венгерский ватерполист, чемпион Венгрии в составе клуба «Солнок» (1957—1959).
  (род. 1961) — венгерский ватерполист, участник Олимпийских игр (1988), сын предыдущего.
 Пинтер, Йожеф:
  (1917—1992) — венгерский футболист, чемпион Венгрии в составе клуба «Чепель» (1942—1943, 1948).
 Пинтер, Йожеф (род. 1953) — венгерский шахматист.
  (род. 1953) — венгерский поэт, лауреат премии Аттилы Йожефа Правительства Венгрии (1983).
 Пинтер, Ласло:
  (род. 1950) — венгерский политик, депутат Государственного собрания (2010—2014).
  (род. 1983) — венгерский футболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клуба «Ракоци».
  (род. 1950) — американский актёр, лауреат премии «Дайджеста мыльных опер» лучшему злодею (1996).
  (род. 1992) — венгерский футболист, финалист чемпионата Венгрии в составе клуба «Пакш» (2011).
  (род. 1975) — венгерская прыгунья в воду, участница Олимпийских игр (1996, 2000).
  (род. 1968) — румынский пловец, участник Олимпийских игр (1992).
  (род. 1981) — венгерский политик, депутат Государственного собрания (2016—2018).
 Пинтер, Томислав (1926—2008) — хорватский кинооператор.
  (1931—2008) — итальянский художник-иллюстратор, лауреат премии «Жёлтый малыш» Международного салона комиксов иностранному автору комиксов (1980).
  (род. 1953) — словенский спортивный стрелок, серебряный медалист Паралимпийских игр по стрельбе из пневматической винтовки стоя в классе SH1 (1996, 2000, 2004).
 Пинтер, Фридрих (род. 1978) — австрийский биатлонист.
  (род. 1987) — венгерская футболистка, чемпионка Венгрии в составе клуба «Виктория» (2004).
  (род. 1933) — венгерская гребчиха, чемпионка мира по гребле на байдарках в двойке на 500 м (1954).
 Пинтер, Шандор:
  (род. 1948) — венгерский полицейский и политик, министр внутренних дел (1998—2002, с 2010), вице-премьер (2018—2022).
  (род. 1950) — венгерский футболист, участник чемпионата мира 1978 года.
  (род. 1986) — венгерская футболистка, финалистка Кубка Венгрии в составе клуба «Дьёри Дожа» (2009).
  (род. 1979) — австрийский лыжник, чемпион Австрии в гонке преследования (2004), в беге на 10 км (2008) и эстафете (2011).
  (1936—2021) — венгерский бегун, чемпион Венгрии по бегу на 5000 м (1963).

См. также